В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New Orleans 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–1, 4–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Відсутня
 Робін Вайт (2-ге коло)
 Даянн Балестрат (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New Orleans